David Fofana, né le  à Abidjan, est le président-directeur général de Mayelia Automotive et le fondateur de la holding Mayelia Participations.

Il est le fils de Zémogo Fofana, ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Sécurité, et de Koffi Aya, commerçante. Il grandit avec l’épouse de son père Kadidjatou Gon Coulibaly (sœur cadette du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly).

Formation 
Diplômé en Management des Transports Multimodaux, David Fofana effectue plusieurs stages de perfectionnement notamment à la SITARAIL-Bolloré (Côte d’Ivoire), au Port d’Anvers (Belgique) et à la Transport For London (TFL – UK).

Carrière

Débuts à la SOTRA 
En 2005, David Fofana retourne en Côte d’Ivoire et intègre la SOTRA, alors en pleine restructuration, sous la direction de Philippe Attey. Ce dernier devient par la suite un véritable mentor dans sa carrière professionnelle.

Il devient chef de projet développement du transport Lagunaire en 2007 et lui est attribuée la mission d’optimiser l’exploitation du plan d’eau lagunaire d'Abidjan, afin d’en faire une véritable alternative à la mobilité. Un projet ambitieux qui souhaite fluidifier les déplacements, développer le tourisme, réduire les temps de parcours et les coûts de transport.

Ce projet nécessite entre autres, la mobilisation des ressources, la déréglementation du secteur, la gestion et maintenance des équipements… La direction générale de la SOTRA décide à cet effet de créer une direction exclusivement dédiée au transport (bateaux-bus).

Cette expérience de modernisation du plan d’eau lui donne envie d’aller plus loin. David Fofana veut rendre le secteur compétitif et donner le choix aux usagers pour une meilleure expérience client.

Création de STL 
Il rejoint alors Snedai Groupe en 2013 en qualité de Directeur Général Adjoint chargé des projets transports et travaille à la création de la Société de Transport Lagunaire (STL). En 2014, il devient le Directeur Général de la Société de Transport Lagunaire (STL), première entreprise privée ivoirienne de transport lagunaire. Avec la STL, il a réussi à fluidifier les déplacements, développer le tourisme, réduire les temps de parcours et les coûts de transport.

Le succès de STL l’inspire. David Fofana souhaite reproduire l’expérience lagunaire démarrée depuis la SOTRA à d’autres Secteurs. L’expert en transports multimodaux s'intéresse à la problématique de la sécurité routière plus précisément le contrôle technique. Il quitte alors STL en 2017 et crée Mayelia Automotive.

Création de Mayelia Automotive 
Au bout de deux ans de démarches administratives, Mayelia Automotive est accréditée en 2019 par l’État de Côte d’Ivoire pour la fourniture des prestations de contrôle technique automobile ; afin de l’accompagner dans la mise en œuvre de sa politique de sécurité routière. Le souci de David Fofana en impulsant la fin du monopole du secteur du contrôle technique automobile est d’améliorer la qualité des services de contrôle technique, donner le choix aux usagers et sensibiliser les automobilistes sur la nécessité d’une bonne conduite.

En 2019, il procède au rachat de CIERIA (VITIB) fondée dans les années 1970, spécialisée en Informatique, pour en faire un vrai hub technologique. Dans un souci d’organisation et d’optimisation des ressources, il fonde la même année Mayelia Participations la holding dont la vision est de devenir le partenaire par Excellence des États Africains dans la mise en œuvre de leurs projets structurants.

Mayelia Participations 
Depuis 2019, David Fofana est le Président-Fondateur de Mayelia Participations qui emploie plus de 200 employés.

Mayelia Automotive (créée en 2017), SETRAM, spécialisée dans la maintenance et la construction navale (créée en 2017), SCI Mayelia (créée en 2017), CIERIA (rachetée en 2019), Mayelia Automotive Gabon (accréditée en 2021 par l’État gabonais, démarrage des activités en 2022) sont les filiales de Mayelia Participations.

Notes et références 

Homme d'affaires ivoirien
Naissance en avril 1979
Naissance à Abidjan